LCA je kratica, ki pomeni več stvari:
 mednarodna oznaka za Sveto Lucijo
 IATA oznaka za letališče Larnaca
 LCA Tejas, indijsko lovsko letalo
 leva venčna arterija